2 miejscowości w Estonii:
 Kaarli – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Halliste.
 Kaarli – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Sõmeru.